Bornhof ist der Name von 

 Bornhof (Ankershagen), Ortsteil von Ankershagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Bornhof (Heilbach), Ortsteil von Heilbach, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

 Christian Bornhof, deutscher Urologe